PCP (droga), anđeoska prašina
lizosomska pro-X karboksipeptidaza, enzim
postkoitalna pilula
Priority ceiling protocol
Priority Code Point
poučak PCP